La Motte (Côtes-d'Armor)
 La Motte (Var)

Desambiguações de topônimos